Bolette ist der Name von:

 Boughaz, früher Bolette, eine 1974 gebaute Fähre
 Bolette (Schiff, 2000)
 David P. Bolette, US-amerikanischer Biologe und Parasitologe